The Wrong Mr. Wright – cortometraggio del 1916 diretto da C. Jay Williams
The Wrong Mr. Wright – film del 1927 diretto da Scott Sidney